Bonnechose ist der Name folgender Personen:

 François-Paul-Émile Boisnormand de Bonnechose (1801–1875), französischer Historiker und Dichter
 Henri-Marie-Gaston Boisnormand de Bonnechose (1800–1883), französischer Geistlicher, Erzbischof von Rouen und Kardinal der römisch-katholischen Kirche